Pruin ist der Familienname von:

 Dagmar Pruin (* 1970), deutsche evangelische Theologin, Präsidentin von Brot für die Welt
 Ernst-Helmut Pruin (1913–2008), deutscher Zahnarzt und Verbandsfunktionär 
 Hedwig Pruin (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)